Данфорд:

 Данфорд, Джейсон (род. 1986) — кенийский пловец, участник Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.
 Данфорд, Джозеф (род. 1955) — командующий Международными силами содействия безопасности в Афганистане, генерал морской пехоты США.